Confutatio (lateinisch: „Widerlegung“) bezeichnet den Titel mehrerer Schriften.

Es steht unter anderem für:

die Confutatio Augustana, auch Confutatio Pontificia genannt, die katholische Erwiderung zur Confessio Augustana auf dem Augsburger Reichstag 1530
die Confutatio Agareni des Mönchs Bartholomaios von Edessa
die Confutatio Alcorani des Dominikaners Ricoldus de Montecrucis, übersetzt von Martin Luther
die Confutatio articulorum seu quaestionum Lutheri des Kardinals Gasparo Contarini
die Confutatio fabulae Burdonum des Gelehrten Joseph Justus Scaliger
die Confutatio fabulae de Joanna Papissa des Bibliothekars Leone Allacci über die Päpstin Johanna
die Confutatio morologiae Gilberti Primerossi, siehe Morologie
die Confutatio orthodoxa hypotheseos majaoristicae des Theologen Christian Blumberg
die Confutatio pro D. M. Luthero des Rhetorikers Johannes Bernhardi